Derron ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Derron (* 1944), Schweizer Grafiker und Autor
 Julie Derron (* 1996), Schweizer Triathletin
 Michelle Derron (* 1994), Schweizer Triathletin
 Nina Derron (* 1993), Schweizer Triathletin